Puente Nuevo steht für:

 Puente Nuevo (Ronda), Brücke in Ronda, Provinz Málaga, Spanien
 Kraftwerk Puente Nuevo in der Provinz Córdoba, Spanien

Siehe auch:

 Puentenueva